W Rumunii
 Hârtop – gmina w okręgu Suczawa
 Hârtop – wieś w okręgu Neamț, w gminie Bârgăuani
 Hârtop – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Hârtop